Nemzeti Bajnokság I siatkarzy - najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich na Węgrzech. Rywalizacja w niej toczy się - co sezon, systemem ligowym - o tytuł mistrza Węgier, a za jej prowadzenie odpowiada Węgierski Związek Piłki Siatkowej (węg. Magyar Röplabda Szövetség). 

Drużyny, które nie utrzymały się w lidze, są relegowane do Nemzeti Bajnokság II.

Medaliści

Bibliografia 
 
 

!